Ajax Systems – międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą i zakładami produkcyjnymi w Kijowie. Specjalizuje się w bezprzewodowych systemach alarmowych i prowadzi pełny cykl rozwoju i produkcji urządzeń. Aleksandr Konotopski założył firmę Ajax Systems w Kijowie w 2011 r.

Głównym produktem firmy jest bezprzewodowy system alarmowy Ajax. System alarmowy Ajax obecnie obejmuje alarmy antywłamaniowe, czujniki pożarowe i zalewowe oraz urządzenia do zarządzania zasilaniem. Czujniki i urządzenia Ajax pracują na dołączonych bateriach od 2 do 7 lat.

Urządzenia Ajax komunikują się ze sobą przy pomocy dwukierunkowego protokołu radiowego Jeweller opracowanego przez firmę Ajax. Dzięki zasięgowi do 2000 m protokół radiowy Jeweller umożliwia dostarczenie sygnału alarmowego w ciągu 0,15 sek. Do przesyłania obrazów po wystąpieniu alarmu system alarmowy Ajax wykorzystuje inny dwukierunkowy protokół radiowy – Wings. Wings potrafi przesyłać obrazy na odległość do 1700 m (w terenie otwartym). Pierwszy obraz jest dostarczany do użytkowników i agencji ochrony w ciągu 9 sekund.

Ajax Systems obsługuje klientów w ponad 120 krajach.

Historia 
W 2008 r. Oleksandr Konotopskyi i Yevhenii Humeniuk założyli firmę, aby importować z Chin na Ukrainę domowe systemy alarmowe i rozwiązania do monitoringu wideo.

Założona w 2011 r. firma Ajax Systems miała kapitał początkowy na poziomie 50 000 USD. Pierwsza linia produktów firmy obejmowała czujnik ruchu Ajax (WS-301), alarm magnetyczny do drzwi i okien (WS-401), czujnik stłuczenia szkła (WS-601), czujnik ruchu i stłuczenia szkła (WS-302GB), czujnik dymu (WS-501), brelok (WS-101), klawiaturę bezprzewodową (WS-102) oraz zewnętrzną syrenę świetlno-dźwiękową (WS-201). Te urządzenia bezprzewodowe komunikowały się z agencjami ochrony przez programowalny odbiornik Ajax RR-104.

Odbiornik komunikował się z czujnikami przy użyciu jednokierunkowego protokołu Conquistador o zasięgu do 500 m opracowanego przez firmę Ajax (w przeciwieństwie do systemów alarmowych innych marek, które zapewniały średni zasięg 150 m). Urządzenia Ajax wykorzystują wbudowane baterie o czasie pracy od 3 do 5 lat i kosztują o 30% mniej niż najtańsze polskie odpowiedniki.

W 2015 r. na rynek wprowadzono drugą generację rozwiązań alarmowych Ajax, która obejmowała czujniki MotionProtect, DoorProtect i GlassProtect, a także brelok SpaceControl z przyciskiem alarmowym.

Nowe produkty były lepsze pod względem technologicznym i działały na ulepszonym oprogramowaniu. Nowy sprzęt Ajax charakteryzował się eleganckim, czarno-białym designem. Dzięki nowemu, dwukierunkowemu protokołowi radiowemu Jeweller zasięg komunikacji systemu Ajax zwiększył się do 2000 m, samodzielna praca czujników wydłużyła się do 5–7 lat, a minimalny interwał sygnału ping wysyłanego przez hub wynosił 12 sekund.

W 2015 r. ukraińska firma SMRK VC Fund w zamian za udziały zainwestowała 1 mln USD w Ajax Systems.

W 2016 r., mając rozszerzone opcje produktowe, firma mogła zaoferować całościowy system alarmowy do niezależnego monitoringu z możliwością komunikacji ze stacją monitorowania.

Nowy system alarmowy obejmował panel sterowania Hub, Ajax Cloud Server i aplikacje mobilne Ajax Security System na systemy iOS i Android. Nowo opracowane czujniki obejmowały: CombiProtect łączący technologię wykrywania ruchu i stłuczenia szkła, MotionProtect Plus, czyli czujnik ruchu na podczerwień z dodatkowym sensorem mikrofalowym, FireProtect – czujnik dymu i wysokiej temperatury, LeaksProtect, StreetSiren do ochrony na zewnątrz, jak również WallSwitch – przekaźnik zasilania monitorujący zużycie energii.

W 2017 r. firma wprowadziła OS Malevich, system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) dla urządzeń hub, czujnik DoorProtect Plus z sensorami otwarcia, stłuczenia i przechylenia, FireProtect Plus, czyli czujnik pożaru z sensorem tlenku węgla, HomeSiren do ochrony wewnątrz pomieszczeń oraz klawiaturę dotykową KeyPad Dzięki obsłudze protokołu RTSP system alarmowy Ajax zyskał możliwość komunikacji z kamerami do monitoringu wideo. Nowo opracowany moduł Transmitter integrował czujniki innych firm (np. czujniki zewnętrzne) z systemem Ajax.

Aktualizacja systemu OS Malevich w 2018 r. obejmowała grupy ochrony oraz możliwość tworzenia kodów osobistych. W tym samym roku wprowadzono HubPlus, czyli inteligentny panel sterowania Ajax drugiej generacji z czterema kanałami komunikacji (Ethernet, Wi-Fi, dwie karty SIM) oraz zewnętrzny czujnik MotionProtect ze zintegrowanym algorytmem inteligentnej analizy spektrum w czasie rzeczywistym (LISA), który zapobiegał fałszywym alarmom. Przekaźnik mocy w połączeniu z przekaźnikiem niskoprądowym (np. zawory elektryczne i zamki elektryczne) umożliwiły zdalne sterowanie urządzeniami.

Aplikacja Ajax PRO Desktop dla systemu Windows została wydana w 2018 r. i zapewniła dostęp do API oraz integrację rozwiązań innych firm z technologiami Ajax.

W 2019 r. wprowadzono na rynek Button, ReX, Hub 2 i MotionCam. Dzięki uruchomieniu sześciu linii montażowych firma zautomatyzowała większość swoich procesów. Dzięki temu miesięczna produkcja wzrosła do 250 000 urządzeń.

W 2020 r. firma wprowadziła na rynek następujące produkty:

 PSU to moduły zasilające 12 V i 6V do Hub/Hub Plus/ReX. Dzięki modułom zasilającym huby i podwajacze zasięgu mogą korzystać z przenośnych baterii, akumulatorów samochodowych i sieci na jachtach lub w kamperach.
 StreetSiren DoubleDeck to bezprzewodowa syrena zewnętrzna z klipsem do szyldu Brandplate, który umożliwia reklamowanie się firmom oferującym usługi ochrony i instalacyjne.
 Hub 2 Plus to panel sterowania z wbudowaną obsługą LTE, łącznością Wi-Fi oraz fotograficzną weryfikacją alarmów. Hub obsługuje do 200 urządzeń, 100 DVR lub kamer, 200 użytkowników i 60 scenariuszy automatyzacji.
 MultiTransmitter to moduł integracyjny dla czujników i urządzeń przewodowych z 18 strefami.
 DoubleButton to bezprzewodowe urządzenie umożliwiające kontakt ze służbami alarmowymi.
 Holder umożliwia montaż DoubleButton i Button na powierzchniach.

Dodatkowo w 2021 r. firma wprowadziła na rynek 911 (oprogramowanie do monitoringu dziesiątek tysięcy systemów alarmowych) oraz dwie aktualizacje OS Malevich. Dzięki ostatniej aktualizacji OS Malevich system alarmowy Ajax stał się zgodny z normą PD 6662:2017. Jest to kompleksowy dokument, który obejmuje schemat stosowania europejskich norm bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii.

Rozwój i produkcja 
W 2021 r. Ajax Systems posiadał dwie fabryki w Kijowie oraz trzy centra badań i rozwoju: w Kijowie, Charkowie i Winnicy.

Firma opracowuje i projektuje zarówno sprzęt alarmowy, jak i oprogramowanie. W zależności od stopnia złożoności opracowanie nowego urządzenia może trwać od 6 miesięcy do 2,5 roku.

Firma Ajax Systems jest zaangażowana we wszystkie etapy opracowywania i produkcji – od zautomatyzowanego montażu PCB (SMD) przez systemy przenośników aż po zautomatyzowane oprogramowanie sprzętowe i pakowanie. Produkty są testowane w zakładach firmy z użyciem własnego oprogramowania.

W 2018 r. firma Ajax produkowała miesięcznie 108 000 sztuk urządzeń i zatrudniała przy produkcji 250 osób.

Obecnie firma produkuje 450 000 jednostek miesięcznie i zatrudnia 1500 osób na całym świecie, z czego połowa jest zaangażowana w proces produkcyjny.

Jak działa system 
Hub to jednostka sterująca systemu Ajax – jej panel sterowania. Jest zasilany z sieci, ale posiada zapasowe baterie, które umożliwiają niezależne działanie nawet przez 16 godzin.

Hub można podłączyć do 200 urządzeń Ajax za pośrednictwem protokołu radiowego Jeweller, w tym do czujników włamaniowych, pożaru i zalania, modułów integracji, klawiatur, breloków i urządzeń do sterowania zasilaniem. Urządzenia można umieścić w odległości do 2000 m od huba i mogą pracować na dołączonych bateriach od 2 do 7 lat. Z systemem alarmowym może współpracować do 100 kamer do monitoringu wideo lub urządzeń DVR z dowolną liczbą streamów wideo.

Po odebraniu alarmu z czujnika hub aktywuje syreny i natychmiast powiadamia użytkowników oraz agencję ochrony. Dodatkowo hub reaguje na przerwy w zasilaniu, próby zagłuszenia transmisji radiowej oraz utratę połączenia. Czujniki MotionCam i MotionCam Outdoor po wystąpieniu alarmu dostarczają serię zdjęć, dzięki czemu użytkownicy i agencja ochrony mogą sprawdzić, co się stało.

Hub wykorzystuje kilka niezależnych kanałów komunikacji:

 Hub: Ethernet i kartaSIM (2G),
 Hub Plus: Wi-Fi, Ethernet, 2 karty SIM (2G/3G),
 Hub 2: Ethernet i 2 karty SIM (2G),
 Hub 2 Plus: Wi-Fi, Ethernet, 2 karty SIM (2G/3G/LTE).

Hub utrzymuje ciągłą łączność z serwerem firmy w chmurze. Dzięki temu systemem można zdalnie sterować przez aplikację mobilną lub komputerową. System może także uruchomić alarm w przypadku utraty połączenia z serwerem w chmurze.

Użytkownik jest także informowany o incydentach poprzez powiadomienia push, wiadomości tekstowe i połączenia telefoniczne z huba. Alarmy i zdarzenia są przesyłane do stacji monitorowania poprzez firmowy protokół, protokoły ID lub SIA, bezpośrednio z Huba, poprzez bezpośrednią łączność lub przez Ajax Cloud Server (zapasowy kanał komunikacji).

Systemem można sterować poprzez aplikację mobilną Ajax Security Systems dla systemu iOS i Android. Aplikacja łączy system z urządzeniami poprzez skanowanie kodów QR, tworzenie grup ochroniarskich, dodawanie użytkowników i zarządzanie ich uprawnieniami, przeglądanie historii zdarzeń i zarządzanie trybami.

Firma Ajax Systems wprowadziła aplikację Ajax PRO Mobile na iOS i Android dla instalatorów, firm usługowych i specjalistów ds. stacji monitoringu. Aplikacja ma te same funkcje i interfejs dostosowany do administrowania wieloma systemami alarmowymi. Aplikacja Ajax PRO Desktop, która funkcjonuje jak monitor alarmów i zdarzeń, to alternatywa dla centralnych stacji monitoringu (CMS) dla agencji ochrony. Aplikację można również wykorzystać do konfiguracji systemu. Aplikacja Ajax PRO Desktop jest dostępna dla systemów macOS i Windows.

Sprzęt Ajax posiada certyfikaty EN 50131 i EN 14604. System alarmowy Ajax został certyfikowany jako system klasy 2, co odpowiada najwyższej ocenie bezpieczeństwa dla bezprzewodowych systemów alarmowych.

Technologie 

 Jeweller to dwukierunkowa technologia radiowa działająca na paśmie 868,0-868,6 MHz (w zależności od regionu), która utrzymuje komunikację na odległości do 2000 m. Technologia obejmuje automatyczne dostosowanie sygnału (do 25 mW) i wykorzystuje metodę Time-Division Multiple Channel Access (TDMA) (interwał sygnału ping z urządzeń wynosi od 12 do 300 sek. w zależności od konfiguracji). Technologia umożliwia identyfikację urządzenia oraz blokowe szyfrowanie danych z użyciem klucza dynamicznego. Jeweller dostarcza alarm w mniej niż 0,15 sek.
 Wings to dwukierunkowy protokół radiowy, który przesyła dane wizualne z czujników MotionCam i MotionCam Outdoor do huba na odległość do 1700 m. Wings potrafi dostarczać obrazy nawet w przypadku niestabilnego sygnału lub przerwanej łączności dzięki wbudowanemu snifferowi. Pierwszy obraz zdarzenia jest dostarczany do operatora w agencji ochrony i do użytkowników w ciągu 9 sekund po wystąpieniu alarmu.
 OS Malevich to system operacyjny w czasie rzeczywistym (RTOS), który zarządza urządzeniami Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus i podwajaczem zasięgu ReX. Jego mechanizm przetwarzania dystrybucji czasu i modularność są podobne do systemu Linux. System operacyjny komunikuje się z serwerem w chmurze poprzez różne kanały, zarządza systemem obejmującym 200 urządzeń, może jednocześnie przesyłać alarmy przez kanały IP, wiadomości tekstowe i połączenia telefoniczne, a także obsługuje automatyzację urządzeń i scenariuszy. OS Malevich jest odporny na wirusy i posiada mechanizmy umożliwiające reagowanie na bugi i cyberataki. System jest automatycznie aktualizowany zdalnie (OTA).
 SmartDetect to algorytm, który przetwarza sygnał z czujnika podczerwieni, aby umożliwić wykrywanie zagrożeń. Algorytm ten jest wykorzystywany przez czujniki ruchu na podczerwień: MotionProtect Outdoor, MotioCam, MotionCam Outdoor, DualCurtain Outdoor, MotionProtect, MotionProtect Plus i CombiProtect. SmartDetect reaguje na ruch człowieka, ignorując zwierzęta i fałszywe alarmy.
 LISA to dwuetapowy algorytm zapobiegający fałszywym alarmom z MotionProtect Outdoor i MotionCam Outdoor. Algorytm analizuje sygnały z dwóch czujników na podczerwień i porównuje podobieństwa w ich kształcie. Jeśli nie ma pewności, co uruchomiło alarm, system przeprowadza analizę spektralną (aby porównać częstotliwość sygnału z obu sensorów).
 ELSA to trzyetapowy algorytm oprogramowania, który analizuje sygnały z dwóch czujników PIR systemu optycznego DualCuritan Outdoor. Dokładna analiza zapewnia natychmiastowe reagowanie na człowieka, filtrując naturalne zakłócenia lub ruchy zwierząt i decydując, kiedy uruchomić alarm.
 HazeFlow to algorytm wykrywający pożary dzięki pomiarowi poziomu zadymienia, maksymalnej temperatury lub nagłego wzrostu temperatury. System integruje wszystkie czujniki przeciwpożarowe, które jednocześnie raportują zdarzenie poprzez wbudowane syreny, powiadomienia w aplikacji, wiadomości tekstowe i połączenia telefoniczne.
 Smart Bracket to uchwyt montażowy do instalacji czujnika, bez potrzeby demontażu jego obudowy. W przypadku nieupoważnionego demontażu czujnika perforowana część uchwytu aktywuje przełącznik, który uruchamia sygnał alarmowy.

Urządzenia 

 Hub 2 to panel sterowania z fotograficzną weryfikacją alarmów, który koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie alarmowym. Komunikując się z serwerem w chmurze, panel sterowania przesyła alarmy do użytkowników (przez powiadomienia push, wiadomości tekstowe i połączenia telefoniczne) oraz do agencji ochrony (protokół własny, Contact ID i SIA). W przypadku awarii zasilania zapasowa bateria gwarantuje do 16 godzin autonomicznej pracy. Hub 2 łączy się z Internetem przez Ethernet i 2G (2 gniazda karty SIM).
 DualCurtain Outdoor to bezprzewodowy, dwukierunkowy czujnik kurtynowy do użytku na zewnątrz. Obszar wykrywania czujnika DualCurtain Outdoor sięga 30 m, co skutecznie zabezpiecza okna, drzwi, łuki, ogrodzenia i witryny sklepowe. DualCurtain Outdoor pracuje w odległości do 1700 m od huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Żywotność baterii sięga 4 lat.
 Button to bezprzewodowy przycisk alarmowy. Button obejmuje dwa tryby działania: Napadowy (połączenie ze służbami alarmowymi) i Sterowania (Button można zaprogramować na uruchomienie scenariusza: włączenie/wyłączenie zamków elektrycznych, zwinięcie rolet, zamknięcie drzwi, włączenie oświetlenia lub ogrzewania itp.). Pracuje w odległości do 1300 m od huba. Żywotność baterii sięga 5 lat.
 ReX to podwajacz zasięgu sygnału radiowego, który zwiększa zasięg pracy wszystkich urządzeń. ReX steruje wszystkimi podłączonymi urządzeniami, które można umieścić w znacznej odległości od huba: w apartamentowcu, oddalonym budynku lub dużym zakładzie produkcyjnym. System alarmowy może obsługiwać do 5 takich urządzeń (w zależności od modelu huba).
 MotionCam to czujnik ruchu z kamerą umożliwiającą weryfikację alarmów. Czujnik dostarcza serię zdjęć incydentu, dzięki czemu można dowiedzieć się, co spowodowało alarm. MotionCam daje możliwość robienia zdjęć w podczerwieni w ciemnym otoczeniu, pracuje nawet przez 4 lata na baterii i może działać w odległości do 1700 m od huba. Czujnik dostarcza pierwsze zdjęcie w czasie do 9 sekund, a alarmy w 0,15 sek. MotionCam obsługuje Hub 2 lub Hub 2 Plus.

Wyróżnienia i nagrody 
Na przestrzeni lat firma otrzymała liczne nagrody, w tym przyznawane w profesjonalnych konkursach:

 Kwiecień 2017 r. — Ajax Hub zdobywa nagrodę na najlepszy produkt innowacyjny podczas wystawy MIPS Securika związanej z produktami alarmowymi i przeciwpożarowymi.
 Listopad 2017 r. — nagroda za system alarmowy roku podczas międzynarodowej wystawy IFSEC.
 Wrzesień 2018 r. — finalista podczas wystawy Intersec.
 Październik 2018 r. — drugie miejsce w konkursie Expoprotection w kategorii produktów alarmowych i przeciwpożarowych.
 Październik 2020 r. — MotionCam ogłoszono produktem alarmowym roku podczas gali UK PSI Premier Awards 2020.
 2021 — Ajax zdobywa trzecie miejsce na liście 30 startupów z Ukrainy magazynu Forbes.

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Kijowie